Różne kraje nazywały serie swoich okrętów podwodnych oznaczeniem typ S:
 Brytyjski typ S (1914) składał się z 3 okrętów zbudowanych przez firmę Scotts w Greenock w 1914–1915 i przekazanych Włochom w 1915
 Brytyjski typ S (1932) składał się z 63 okrętów zbudowanych w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku.
 Amerykański typ S składał się z 48 okrętów zbudowanych pomiędzy 1918 i 1920 r.
 Włoski typ S składał się z 3 okrętów, które zostały zbudowane przez firmę Laurenti-Fiat w latach 1914–1910. Wyporność 265 ton, załoga 28 ludzi. Wszystkie zostały wycofane przed II wojną światową.
 Radziecki typ S składał się z 53 okrętów serii IX, IXbis i XVI (nie wszystkie ukończono), budowanych w latach 1935–1947.

Nazwy okrętów